Montblanc (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Tarragona
Montblanc (Hérault), een gemeente in het Franse departement Hérault
Monblanc, een gemeente in het Franse departement Gers
Montblanc (bedrijf), een Duitse fabriek van schrijfwaren en uurwerken

Zie ook
Mont Blanc, een berg in de Alpen